Ростисла́в Влади́мирович Заха́ров (, Астрахань, Российская империя — 15 января 1984, Москва, СССР) — советский артист балета, балетмейстер, оперный режиссёр, педагог, автор книг о балете, народный артист СССР (1969), лауреат двух Сталинских премий I степени (1943, 1946), доктор искусствоведения (1970).

Биография 
Ростислав Захаров родился в Астрахани. Его отец был капитаном небольшого судна, в свободное время играл на мандолине, балалайке и других инструментах, организовал дома любительский оркестр. Мать Ольга Николаевна ставила любительские спектакли, в одном из которых Ростислав танцевал русскую плясовую. В 1914 году семья переехала в Петроград и сняла комнату на Невском проспекте. Когда родители повели его сестру Елену на смотр к балетному педагогу Александру Чекрыгину, Захаров упросил их взять его с собой. Чекрыгин заодно проверил данные Ростислава и настоятельно рекомендовал отдать его в балетную школу.

В 1920 году Захаров был зачислен в Государственное академическое театральное балетное училище, а его сестра — нет, провалив вступительные экзамены. Среди его педагогов были Владимир Пономарёв, дававший уроки классического танца, Александр Ширяев, преподававший характерный танец, и Леонид Леонтьев, обучавший пантомиме. В 1926 году успешно исполнил партию бенгальца в выпускном балете «Талисман».

В том же году был направлен в только что открытую Государственную столичную оперу в Харькове под руководством Владимира Рябцева и Асафа Мессерера, набиравших труппу из выпускников столичных училищ. Репертуар также состоял из балетов ленинградских и московских театров. Захаров дебютировал в «Коньке-горбунке» с украинским танцем. В конце года труппу перевели в Киевскую государственную академическую украинскую оперу. Захаров был занят в балете «Лебединое озеро», где исполнял па-де-труа и партию солиста в венгерском танце. Во время межсезонья выступал с гастролями и самостоятельно ставил номера.

В 1927 году, не покидая театра, организовал балетную студию в Киеве, где преподавал основы классического и дуэтного танца вместе с Марией Смирновой, своей будущей женой. На базе студии создал и поставил свой первый одноактный балет «Сон моряка» по собственному сценарию, где исполнил партию Капитана. За ним последовал балет по мотивам «Арлекинады» Рикардо Дриго и концертная программа с номерами из «Фауста» и «Князя Игоря».

Летом 1929 года был приглашён в Саратовский театр музыкальной комедии и балета, где поставил балет «Дон Кихот». Ощутив нехватку опыта, осенью того же года поступил на режиссёрское отделение Ленинградского Техникума сценических искусств, курс Владимира Соловьёва, и учился там до 1932 года. Совмещал обучение и работу артистом и постановщиком в Ленинградской государственной эстраде, ставил танцы в спектаклях Театра под руководством С. Э. Радлова, вёл класс актёрского мастерства в эстрадно-цирковом техникуме, где также осуществил ряд постановок; его учеником был Сергей Филиппов.

В 1934—1936 годах служил балетмейстером Ленинградского театра оперы и балета. Уже в первый сезон осуществил постановку балета «Бахчисарайский фонтан», положившего начало советской хореографической «пушкиниане» и открывшего миру новый метод режиссёрской работы. В нём нашла применение система Станиславского, почитателем которой был Захаров. Успех спектакля был такой, что уже после первого акта зрители вызывали режиссёра на сцену на бис, не менее тепло его приняли и на зарубежных гастролях.

В 1936 году Захаров был приглашён в Большой театр, где работал балетмейстером и оперным режиссёром вплоть до 1956 года. С 1936 по 1939 год руководил балетной труппой. С началом Великой Отечественной войны театр был эвакуирован в Куйбышев, где в 1942 году на сцене Куйбышевского оперного театра Захаров поставил оперу «Вильгельм Телль» «о борьбе свободолюбивых швейцарских горцев против немецких поработителей». В 1943 году она была удостоена Сталинской премии первой степени; эта премия в размере 100 000 рублей была передана им в фонд обороны. В 1942 году при театре была открыта Экспериментальная театральная студия, которой до 1945 года руководил сам Захаров. В 1943 году труппа вернулась в Москву. Победу советских войск театр отпраздновал балетом «Золушка» в постановке Захарова, премьера которого с успехом прошла осенью 1945 года.

В том же году Сергей Эйзенштейн пригласил его ставить знаменитую пляску опричников во второй части «Ивана Грозного» с участием артистов Большого театра; в фильм, однако, вошла лишь небольшая часть поставленных Захаровым сцен. Спустя 15 лет он совместно с Александром Роу снял фильм-балет «Хрустальный башмачок» по мотивам собственной «Золушки». Также с 1947 года он регулярно участвовал во Всемирных фестивалях молодёжи и студентов в качестве главного балетмейстера хореографической группы, был одним из руководителей советской делегации.

В 1945—1947 годах был директором и художественным руководителем Московского хореографического училища. В 1948 году экстерном окончил режиссёрский факультет Ленинградского театрального института, класс Бориса Зона. В 1946 году основал кафедру хореографии ГИТИСа, в 1951 году получил звание профессора. Среди его учеников были деятели советского и зарубежного балетного театра: Игорь Смирнов, Хаджисмел Варзиев, Гафар Валамат-Заде, Александр Лапаури, Наталья Конюс, Михаил Лавровский, Булат Аюханов, Анатолий Борзов, Наталья Соковикова, Дина Журкина, Ан Сон Хи (Северная Корея), Надежда Кираджиева (Болгария), Йиржи Блажек и Марилена Тотова (Чехословакия), Вера Боккадоро (Франция) и другие.

В 1956 году из-за конфликта с труппой был вынужден покинуть Большой театр. После этого много работал в республиках и за рубежом, ставил балеты в театрах Праги, Белграда, Загреба, Будапешта и других. В 1957 году выступил режиссёром заключительного концерта на VI Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве. Активно печатался, был автором книг, статей и рецензий, посвящённых балету. Член ВКП(б) с 1951 года.

Ростислав Захаров скончался в Москве 15 января 1984 года. Похоронен 18 января 1984 года на Ваганьковском кладбище.

Семья 
 жена — Мария Геннадиевна Смирнова (1905—1983), балерина и хореограф.
 сын — Владимир Ростиславович Захаров (1931—1989).
 внучка — Ольга Владимировна Захарова.

Творчество

Партии 
  — «Конёк-Горбунок» Ц. Пуни — украинский танец
 «Корсар» на музыку А. Адана, Л. Делиба, Р. Дриго, Ц. Пуни— Пират
 Концертный номер «Морской танец»

Постановки 
Ленинградский театр оперы и балета имени С. М. Кирова
  — «Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафьева
  — танцы в опере «Гугеноты» Дж. Мейербер
  — «Утраченные иллюзии» Б. В. Асафьева (по роману О. де Бальзака)
  — «Медный всадник» Р. М. Глиэра
  — «Красный мак» Р. М. Глиэра
  — «В порт вошла „Россия“» В. П. Соловьёва-Седого

Большой театр
Балеты
 , ,  — «Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафьева
  — «Кавказский пленник» Б. В. Асафьева
  — «Дон Кихот» Л. Ф. Минкуса
  — «Тарас Бульба» В. П. Соловьёва-Седого
  — «Золушка» С. С. Прокофьева
  — «Барышня-крестьянка» Б. В. Асафьева
  — «Медный всадник» Р. М. Глиэра
  — «Ночь на Лысой горе» на музыку М. П. Мусоргского

Оперы
  — «Руслан и Людмила» М. И. Глинки
  — «Вильгельм Телль» Дж. Россини
 ,  — «Кармен» Ж. Бизе

Танцы в операх
 ,  — «Иван Сусанин» М. И. Глинки
  — «Поднятая целина» И. И. Дзержинского
 , ,  — «Руслан и Людмила» М. И. Глинки
 ,  — «Травиата» Дж. Верди
 ,  — «Евгений Онегин» П. И. Чайковского
  — «Аида» Дж. Верди
  — «Сорочинская ярмарка» М. П. Мусоргского
  — «Джалиль» Н. Г. Жиганова
  — «Война и мир» С. С. Прокофьева
 «Князь Игорь» А. П. Бородина
 «Фауст» Ш. Гуно

Другие театры
Балеты
 «Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафьева (1952, Будапешт; 1955, Прага; 1958, Хельсинки; 1958, Алма-Ата; 1961, Белград)
 «Золушка» С. С. Прокофьева (1957, Хельсинки; 1964, Минск)
 «Дорогой дружбы» Н. А. Тлендиева и Л. Степанова (совм. с Д. Т. Абировым, 1958, Алма-Ата)
 «Лебединое озеро» П. И. Чайковского (1962, Загреб)
 «Дочь народа» («Татьяна») А. А. Крейна (Киевский театр оперы и балета)

Оперы
 «Руслан и Людмила» М. И. Глинки (1956, Прага)

Фильмография

Режиссёр 
  — «Иван Грозный. Сказ второй: Боярский заговор» (реж. «пляски опричников»)
  — «Хрустальный башмачок» (совм. с Александром Роу)

Роли 
  — «Большой концерт» (реж. Вера Строева) — хореограф

Участие в фильмах 
  — «Право быть первыми» (документальный, реж. Сергей Толкачёв)

Архивные кадры 
  — «Ростислав Захаров. По системе Станиславского» (документальный, реж. Никита Тихонов)

Автор книг 
 Искусство балетмейстера. М.: Искусство, 1954. — 432 с.; илл.
 Беседы о танце, М., 1963
 Работа балетмейстера с исполнителями, М., 1967
 Записки балетмейстера. М.: Искусство, 1976. — 352 с.; илл.
 Слово о танце. М.: Молодая гвардия, 1977. — 158 с.; илл.
 Сочинение танца. Страницы педагогического опыта. М.: Искусство, 1983. — 244 с.; илл.
 Сочинение танца. Страницы педагогического опыта. 2-е изд. М.: Искусство, 1989. — 238 с.; илл. ISBN 5-210-00347-7
 Советский балет (изд. в ГДР и Норвегии)

Награды и звания 
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1948)
 народный артист РСФСР (1951)
 народный артист Казахской ССР (1959).
 народный артист СССР (1969)
 Сталинская премия I степени (1943) — за работу в оперном спектакле «Вильгельм Телль» Дж. Россини
 Сталинская премия I степени (1946) — за постановку балетного спектакля «Золушка» С. С. Прокофьева
 орден Октябрьской Революции (1976)
 орден Трудового Красного Знамени (2.6.1937)
 орден «Знак Почёта» (22.9.1959)
 медали ()
 доктор искусствоведения (1970)

Библиография 
 Ивашнев В., Ильина К. Ростислав Захаров. Жизнь в танце. М.: Советская Россия, 1982. — 256 с.; илл.

Примечания

Ссылки 
 Легенды Большого театра: Ростислав Захаров.
 Биография Ростислава Захарова. Энциклопедия «Кругосвет» // www.krugosvet.ru.
 Биография Ростислава Захарова на официальном сайте Мариинского театра // www.mariinsky.ru.

Выпускники Ленинградского хореографического техникума
Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Народные артисты Казахской ССР
Балетмейстеры Мариинского театра
Балетмейстеры Большого театра
Персоналии:Харьковский оперный театр
Персоналии:Киевский театр оперы и балета имени Тараса Шевченко
Доктора искусствоведения
Авторы книг по методике балета
Преподаватели Московского хореографического училища
Руководители Московской балетной школы
Руководители балетной труппы Большого театра
Педагоги ГИТИСа
Члены КПСС
Похороненные на Ваганьковском кладбище